Леонтович Володимир:
 Леонтович Володимир Миколайович (1866—1933) — український громадський діяч, підприємець і письменник.
 Леонтович Володимир Григорович (1881—1968) — український інженер-будівельник.
 Леонтович Володимир (Володимир Леонтійович Бондаренко) — актор «Молодого театру» Леся Курбаса.